La saison 2007-2008 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. Elle débute le .

Ligue nationale A

Saison régulière

Classement des compteurs

Play-off

Récapitulatif

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Play-out

Récapitulatif

Demi-finales

Finale

Finale de promotion/relégation LNA/LNB

Ligue nationale B

Saison régulière

Play-off 
Les équipes classées du premier au troisième rang à l'issue du tour final peuvent choisir leur adversaire au premier tour des play-off. L'ordre des demies et de la finale est par contre déterminé comme d'habitude, soit le mieux classé affrontant le moins bien classé par rapport à la saison régulière.

ligue

Juniors Élites

Notes et références 

2007
Suisse M
Hockey sur glace M